Der 11. Snowboard-Europacup 2009/10 begann am 29. Oktober 2009 im schweizerischen Saas-Fee und endete am 25. März 2010 im französischen Isola 2000.

Männer

Podestplätze Männer 
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
BA = Big Air

Gesamtwertungen Männer

Frauen

Podestplätze Frauen 
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
SBX = Snowboardcross
HP = Halfpipe
BA = Big Air

Gesamtwertungen Frauen

Weblinks 
Europacup Herren

Europacup Damen

2009/10
Wintersport-Continental-Cup 2009/10